Cephalodiscus levinsoni är en djurart som tillhör fylumet svalgsträngsdjur, och som beskrevs av Harmer. Cephalodiscus levinsoni ingår i släktet Cephalodiscus och familjen Cephalodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjädermaskar
levinsoni